

Sigle
 Light rail vehicle  – metropolitana leggera
 Light Reconnaisance Vehicle  – veicolo leggero da ricognizione
 Lunar Roving Vehicle  – rover lunare
 Valore di Riflessione della Luce (LRV) – tinte, tempere, colori Riflettanza

Codici 
 LRV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Los Roques (Venezuela)
 lrv – codice ISO 639-3 della lingua larevat

Altro 
 LRV – targa automobilistica del Governo Lituano (Lietuvos Respublikos Vyriausybė)